{{Тенісист
|ім'я_гравця= Александра СтівенсонAlexandra Stevenson
|фото= Alexandra Stevenson Albuquerque.jpg
|громадянство= 
|місце_проживання= Сан-Дієго, U.S.
|дата_народження =
|місце_народження= Ла-Хойя, U.S.
|зріст = 185
|початок_кар'єри= червень 1999
|завершення_кар'єри= Active
|робоча_рука= права (one-handed backhand)
|призові_гроші= US$1,467,950
|одиночні_результати= 387–409
|одиночних_титулів= 0 WTA, 1 ITF
|найвища_одиночна_позиція= Ранг 18 (28 жовтня 2002)
|поточна_одиночна_позиція= Ранг 787 (11 лютого 2017)
|результати_Australian_Open= 2р (2001, 2003)
|результати_Roland_Garros= 1р (2000, 2001, 2002, 2003)
|результати_Wimbledon= ПФ (1999)
|результати_US_Open= 1р (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
|парні_результати= 35–75
|парних_титулів= 1 WTA, 0 ITF
|найвища_парна_позиція= Ранг 67 (7 липня 2003)
|поточна_парна_позиція= Ранг 1247 (1 серпня 2016)
|результати_парні_Australian_Open= 2р (2001)
|результати_парні_Roland_Garros= 1р (2001, 2003)
|результати_парні_Wimbledon= 3р (2003)
|результати_парні_US_Open= 2р (1999, 2000, 2002, 2003)
|Mixed= yes
|mixedrecord= 8–7
|mixedтитули= 0
|результати_мікст_Wimbledon= 2р (2000)
|результати_мікст_US_Open= ПФ (1999)
}}

Александра Стівенсон (, нар. 15 грудня 1980) — американська тенісистка
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 18 досягнула 28 жовтня 2002 року.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 2 (0–2)

Парний розряд: 1 (1–0)

 Фінали ITF 
Одиночний розряд (1–1)

Парний розряд (0–2)

Досягнення в одиночних змаганняхUpdated 8 червня 2008

Примітки

Посилання 

Тенісистки США
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Призери Панамериканських ігор 1999 року
Бронзові призери Панамериканських ігор
Спортсмени з Каліфорнії
Тенісисти на Кубку Гопмана
Призери Панамериканських ігор з тенісу